Агваскалијентес има више значења:
  Агваскалијентес, насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Општина Агваскалијентес, општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Агваскалијентес, Ипико (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Агваскалијентес (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агваскалијентес (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику